Си́няя пти́ца:

 Синие птицы () — род певчих птиц из семейства мухоловковых.
 Синяя птица () — вид певчих птиц рода синих птиц.

 Синяя птица (пьеса) () — пьеса Мориса Метерлинка (1905).
 Синяя птица (кафе) — кафе и джаз-клуб в Москве.
 «Синяя птица» — ироничное название продававшихся в гастрономах СССР сырых кур синего цвета.
 Синяя птица (телепередача) — телепередача с конкурсом юных талантов на телеканале «Россия-1».
 Синяя птица (Marvel Comics) — персонаж комиксов о Человеке-пауке.

Фильмы
 Синяя птица (фильм, 1910) — немой фильм по пьесе Мориса Метерлинка (Великобритания, 1910).
 Синяя птица (фильм, 1918) — немой фильм Мориса Турнёра по пьесе Мориса Метерлинка (США, 1918).
 Синяя птица (фильм, 1940) — фильм-сказка Уолтера Лэнга по пьесе Мориса Метерлинка (США, 1940).
 Синяя птица () — музыкальный фильм-сказка Джорджа Кьюкора по пьесе Мориса Метерлинка (СССР — США, 1976).
 Синяя птица — полнометражный мультфильм Василия Ливанова по пьесе Мориса Метерлинка (СССР, 1970).
 Попутного ветра, «Синяя птица» — детский приключенческий фильм Михаила Ершова по повести Берислава Косиера (СССР — Югославия, 1967).
 Синяя птица Метерлинка: Приключения Тильтиль и Митиль — аниме-сериал Хироси Сасагавы по пьесе Мориса Метерлинка (Япония, 1980).
 «Лиз и Синяя птица» — аниме-сериал Наоко Ямады.

Музыка
 «Синяя птица» — советский ВИА и несколько российских музыкальных групп, на которые разбились его участники.
 «Синяя птица» — песня группы «Машина времени».
 «Синяя птица» — песня группы «Lumen».
 «Синяя птица» — песня группы «Чёрный обелиск».
 «Синяя птица» — кончерто гроссо Алексея Рыбникова.

Техника
 Синяя птица (самолёт) — первый советский пассажирский самолёт.
 «Синяя птица» — советский/российский поисково-спасательный комплекс повышенной проходимости для поиска и эвакуации космонавтов из приземлившихся спускаемых космических аппаратов. Включает в себя: грузовой автомобиль ЗИЛ-4906 с открытой палубой для перевозки спускаемых аппаратов и крановой установкой для их погрузки, пассажирский автомобиль ЗИЛ-49061 с закрытым салоном и малую поисковую машину — шнекороторный снегоболотоход ЗИЛ-29061.

См. также 
 Лазурные птицы () — род птиц из семейства дроздовых.
 «Рагу из синей птицы» — критическая статья в газете «Комсомольская правда» о группе «Машина времени» (1982).
 Blue bird (значения)